Das Al Habtoor Tennis Challenge 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 13. bis 19. Dezember 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Dubai